Voer (parochie, Brønderslev), een parochie in de Deense gemeente Brønderslev
Voer (parochie, Norddjurs), een parochie in de Deense gemeente Norddjurs
Voer (rivier in Limburg), een zijrivier van de Maas
Voer (rivier in Vlaams-Brabant), een zijrivier van de Dijle
Voer (voeding), voedsel dat men aan dieren geeft